Thomas Frei (biatleet) (1980), Zwitsers biatleet
 Thomas Frei (wielrenner) (1985), Zwitsers wielrenner